Puchner est un patronyme porté notamment par :

  (1932-2014), sculpteur autrichien ;
 Eric Puchner (1970-), écrivain américain ;
 Joachim Puchner (1987-), skieur alpin autrichien ;
 Mirjam Puchner (1992-), skieuse alpine autrichienne ;
  (1883-1965), architecte autrichien ;
  (1972-), athlète autrichienne ;
  (1947-), théâtrologue autrichien ;
 Willy Puchner (1952-), photographe, artiste, dessinateur et auteur autrichien.